Полоски — деревня в Струго-Красненском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения «Новосельская волость».

География 
Находится на северо-востоке региона, в юго-западной части района, в обезлесенной местности у р.Пскова.

Уличная сеть не развита.

История 
Согласно Закону Псковской области от 28 февраля 2005 года деревня Полоски вошла в состав образованного муниципального образования Цапельская волость.

До апреля 2015 года деревня Полоски входила в Цапельскую волость.

В соответствии с Законом Псковской области от 30 марта 2015 года № 1508-ОЗ деревня Полоски, вместе с другими селениями упраздненной Цапельской волости, вошла в состав образованного муниципального образования Новосельская волость.

Население

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство.

Транспорт 
Просёлочные дороги.

Примечания

Ссылки 
 Полоски (Псковская область) на Викимапии

Населённые пункты Струго-Красненского района